Појам Љубовиђа може имати следећа значења:

 Љубовиђа (река, притока Лима), река у Црној Гори, притока реке Лима
 Љубовиђа (жупа), српска средњовековна  жупа у сливу истоимене реке у средњем Полимљу
 Љубовиђа (нахија), турска нахија на подручју истоимене српске жупе у средњем Полимљу
 Љубовиђа (река, притока Дрине), река у Србији, притока реке Дрине
 Горња Љубовиђа, место у општини Љубовија, Србија
 Доња Љубовиђа, место у општини Љубовија, Србија